Le Nain ("il nano" in francese) può riferirsi a:

Cinema e televisione
Le Nain – film diretto da Louis Feuillade (1912)
Le Nain – film per la televisione diretto da Pierre Badel (1961)

Persone
 Le Nain – pittori francesi fratelli (Antoine Le Nain, Louis Le Nain e Mathieu Le Nain)
Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont – storico francese

Pagine correlate
Nain